AVO (Affligem), de lokale omroep van de Belgische gemeente Affligem
AVO (korfbal), een Nederlandse korfbalvereniging
AVO Melsele, tegenwoordig Asterix Avo Beveren, een Belgische volleybalvereniging
Algemeen vormend onderwijs
Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO), de Hongaarse veiligheidsdienst
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek, een vierjaarlijks onderzoek van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau naar het gebruik van voorzieningen in dat land

Zie ook
Avo, doorverwijspagina